Hold Me – album di Laura Branigan del 1985
 Hold Me – album degli Zard del 1992
 Hold Me – album dei Big Brother and the Holding Company del 2006
 Hold Me – canzone del 1933 interpretata da vari cantanti
 Hold Me – canzone di Carl Wilson
 Hold Me – canzone dei Fleetwood Mac
 Hold Me – canzone di Whitney Houston e Teddy Pendergrass del 1984
 Hold Me – canzone di Sheila E.
 Hold Me – canzone di K. T. Osli
 Hold Me – canzone dei For Real
 Hold Me – canzone di Laura Branigan del 1985, dall'album omonimo
 Hold Me – canzone degli Weezer, dall'album "Make Believe"
 Hold Me – canzone dei Savage Garden, dall'album Affirmation
Hold Me – singolo di Fərid Məmmədov del 2013